Hans F. Marijnissen
 Hans Marijnissen (journalist)